Jan Pokorný – dziennikarz i publicysta
 Jan Pokorný – piosenkarz i autor tekstów
 Jan Vladimír Pokorný – polityk
 Jan Pokorný – informatyk
  (1928–2011) – technolog żywności, członek zagraniczny PAN